Katund i Ri, albániai falu Dibra megyében 
Katund i Ri, albániai falu és alközség Durrës megyében 
Katund i Ri, albániai falu Elbasan megyében
Katund i Ri, albániai falu Lezha megyében 
Katund i Ri, albániai falu Lezha megyében 
Katund i Ri, albániai falu Tirana megyében